Râul Slănic se poate referi la:

 Slănic - afluent al Buzăului
 Slănic - afluent al Ialomiței
 Slănic - afluent al Teleajenului
 Slănic - afluent al Trotușului